Ashland (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Ashland (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Ashland (Illinois)
 Ashland (Kansas)
 Ashland (Kentucky)
 Ashland (Louisiana)
 Ashland (Maine)
 Ashland (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Ashland (Mississipí)
 Ashland (Missouri)
 Ashland (Montana)
 Ashland (Nebraska)
 Ashland (Nova Jersey)
 Ashland (Nova Hampshire)
 Ashland (Ohio)
 Ashland (Oklahoma)
 Ashland (Oregon)
 Ashland (Pennsilvània)
 Ashland (Virgínia)
 Ashland (Wisconsin)
 Ashland City, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.